Nélson Alexandre da Silva Veríssimo (Vila Franca de Xira, 17 de Abril de 1977), mais conhecido por Nélson Veríssimo, é um treinador e ex-futebolista português que atuava como zagueiro. No dia 28 de dezembro de 2021, passou a ser o técnico da equipa principal do Sport Lisboa e Benfica, sucedendo a Jorge Jesus, acabando a sua ligação ao clube em 2022.

Nascidos em 1977
Naturais de Vila Franca de Xira
Futebolistas de Portugal
Futebolistas do Sport Lisboa e Benfica
Futebolistas do Futebol Clube de Alverca
Futebolistas do Vitória Futebol Clube (Setúbal)
Futebolistas do Centro Desportivo de Fátima
Futebolistas do Clube Desportivo de Mafra
Treinadores de futebol de Portugal
Treinadores do Sport Lisboa e Benfica